Я́копо () — итальянское мужское имя

 Якопо Болонский — итальянский композитор и теоретик музыки, творил в 1340—1360 гг.
 Якопо Саннадзаро (1458—1530) — неаполитанский поэт и гуманист.
 Якопо дель Селлайо (1441/1442—1493) — итальянский живописец флорентийской школы.
 Якопо ди Мино дель Пелличчайо (1330—1410) — итальянский художник, сиенская школа.
 Якопо ди Чоне (1320-х—1398/1400) — итальянский художник.